Desa Kediren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kediren (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 111,37), 
 Desa Kediren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kediren (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,00, long 112,41), 

Robotskapade Indonesienförgreningar